Kufus ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kufus (* 1958), deutscher Produktdesigner und Hochschulprofessor
 Taddeo Kufus (* 1999), deutscher Schauspieler
 Thomas Kufus (* 1957), deutscher Fernsehregisseur und -produzent